Live Around the World – album koncertowy Meat Loafa wydany w listopadzie 1996.

Lista utworów

Pierwszy dysk

Drugi dysk

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Meat Loafa
Albumy koncertowe